Sałaty – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Sałaty – miasteczko na Litwie, w okręgu poniewieskim, w rejonie pozwolskim
 Sałaty – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim